Ardimentoso – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Ardimentoso – torpediniera della Regia Marina